Джоэл Фрилэнд (; род. 7 февраля 1987 года) — британский бывший профессиональный баскетболист. Играл за сборной Великобритании.

Биография 
Джоэл Фрилэнд начал профессиональную карьеру в юниорской структуре «Гран-Канарии», в 18-летнем возрасте дебютировав в третьем испанском дивизионе. Уже через год британец был задрафтован «Портлендом» под 30-м номером в первом раунде драфта НБА и оказался в основной канарской команде, а в 2009-м перешёл в «Уникаху», с которой проявил себя в Евролиге. В 2012 году Фрилэнд был одним из лидеров сборной Великобритании на домашней Олимпиаде, в среднем отмечаясь 14,6 очка и 6,6 подбора, после чего уехал за океан.

3 июля 2013 года подписал соглашение с командой НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс». В первом сезоне в НБА Фрилэнду доставалось слишком мало времени на паркете, и игрок провел несколько матчей в D-Лиге в форме «Айдахо Стэмпид». Постепенно Фрилэнд заработал постоянное место в ротации и стал появляться в основном составе. За три сезона баскетболист провел за «Портленд» 151 матч (9 стартов) со средними показателями 3,2 очка (45,9 % попаданий с игры, 72,8 % штрафных), 3,4 подбора, 0,4 передачи, 0,2 перехвата, 0,4 блок-шота за 12,1 минуты.

После завершения сезона 2014/2015 Фрилэнд получил статус свободного агента. 13 июля 2015 года подписал двухлетний контракт с ЦСКА. Во время предсезонной подготовки получил травму и смог дебютировать за ЦСКА только в декабре 2015 года в игре Единой лиги ВТБ с рижским ВЭФ. Однако в марте 2016 снова получил травму (плеча) и пропустил девять месяцев. По окончании контракта с ЦСКА покинул команду в июне 2017 года.

Достижения 
  Чемпион Евролиги: 2015/2016
  Бронзовый призёр Евролиги: 2016/2017
  Чемпион Единой лиги ВТБ (2): 2015/2016, 2016/2017
  Чемпион России (2): 2015/2016, 2016/2017

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ПБК ЦСКА Москва

Баскетболисты Великобритании
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки сборной Великобритании по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года